Cancellieri (famiglia), famiglia storica di Pistoia
Palazzo Cancellieri, edificio storico di Pistoia

Le seguenti personalità, inoltre, portano tale cognome:

Annamaria Cancellieri, ex ministro della Giustizia ed ex ministro dell'Interno della Repubblica Italiana
Arturo Ganucci Cancellieri. sindaco di Pistoia
Cesare Cancellieri, docente di Scienze Matematiche
Francesco Cancellieri, erudito
Giorgio Cancellieri, generale e magistrato
Massimo Cancellieri, allenatore di pallacanestro
Matteo Cancellieri, calciatore italiano
Orfeo Cancellieri da Bologna, predicatore del XV – XVI secolo
Rosanna Cancellieri, giornalista e conduttrice televisiva
Rosario Cancellieri, senatore del Regno d'Italia
Simone Cancellieri, detto Simone da Pantano, politico vissuto tra Duecento e Trecento
Vanni de' Cancellieri, nobile pistoiese del XIII secolo

Pagine correlate 
 Cancelliere (disambigua)